

Список броненосцев и линкоров Российской Империи и СССР

В список не вошли  

(Список броненосных кораблей русского флота за период 1862—1948 года постройки)

Броненосные и полуброненосные фрегаты 
 «Князь Пожарский» (1867)
 «Минин» (1869)
 «Генерал-адмирал» (1873)
 «Герцог Эдинбургский» (1875)
 Тип «Адмирал Спиридов»
 «Адмирал Спиридов» (1869)
 «Адмирал Чичагов» (1870)
 Тип «Адмирал Лазарев»
 «Адмирал Лазарев» (1872)
 Тип «Дмитрий Донской»
 «Дмитрий Донской» (1883)
 «Владимир Мономах» (1882)
 «Адмирал Нахимов» (1884)
 «Память Азова» (1886)

Броненосные крейсеры 
 «Рюрик» (1892)
 «Россия» (1895)
 «Баян» (1900)
 «Громобой» (1898)
 «Рюрик» (1906)
 Тип «Адмирал Макаров»
 «Адмирал Макаров» (1905)
 «Баян» II (1908)
 «Паллада II» (1907)

Линейные крейсеры Советского флота 
 Проект 69 «Кронштадт» (1939) — не были достроены из-за войны
 «Кронштадт»
 «Севастополь»
 Проект 82 «Сталинград» — не были достроены в связи со смертью И. В. Сталина и отказом от дальнейшего строительства.
 «Сталинград»
 «Москва»

См. также 
 Список линкоров по странам
 Список броненосцев и линкоров США

Примечания

Литература 

 

 

 

 

 

 

Броненосные корабли